Thal kan syfta på:

 Bumblefoot – Ron "Bumblefoot" Thal (född 1969), en amerikansk gitarrist

Geografi

Frankrike 

 Thal-Drulingen, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Thal-Marmoutier, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Thal (distrikt), Solothurn, 
 Thal, Sankt Gallen, ort och kommun,

Österrike 

 Thal, Steiermark, kommun, 
 Thal (kommunhuvudort), Steiermark, Politischer Bezirk Graz-Umgebung,